Goin' 50 () — сборник в вариантах 3 CD или 5 LP американской рок-группы ZZ Top, вышедший в августе 2019 года. В июне 2019 года выпущен его вариант «для непостоянных слушателей»  из одного CD под тем же названием, отличающийся жёлтым фоном обложки.

Об альбоме 

Сборник, на котором представлены 50 песен, был выпущен к 50-летнему юбилею группы. Большинство композиций подверглись ремастерингу, который «подтянул и подчистил треки, прорисовав каждый искусный гитарный мазок, буги-бит и хриплый голос с отчётливой ясностью и совершенным разделением [друг от друга]» .

Стивен Томас Эрлевайн отметил, что «другие компиляции группы охватывают антологию более лаконично — если вы хотите одни только хиты, то поищите что-нибудь другое или возьмите однодисковый вариант этого альбома» 

Как отмечает обозреватель, «Каким было бы лучшее название альбома?» — «Песни, которые у вас уже есть, но вы никогда не слышали их в таком отменном звуке», а десять слов, которые описывают альбом следующие: «шершавый», «озорной», «драйвовый», «блюзовый», «нетленный», «хриплый», «повеса», «непосредственный», «беспутный» 

Альбом вышел на 3 CD («первый диск — ранние озорные годы, второй — эпоха MTV, третий — пост-Afterburner эра» ) или 5 LP.

Список композиций (CD с указанием места на стороне LP)

CD 1

CD 2

CD 3

Список композиций на однодисковом релизе 

 La Grange	
 Sharp Dressed Man	
 Gimme All Your Lovin	
 Tush	
 Cheap Sunglasses	
 I'm Bad, I'm Nationwide	
 Legs	
 Got Me Under Pressure	
 Rough Boy	
 Sleeping Bag	
 Velcro Fly	
 Doubleback	
 Viva Las Vegas	
 Pincushion	
 What's Up With That	
 Fearless Boogie	
 Piece	
 I Gotsta Get Paid

Состав 
 Билли Гиббонс — вокал, гитара
 Дасти Хилл — бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные

Примечания 

Альбомы ZZ Top